Calumet puede referirse a:

Cultura 
Calumet,  pipa sagrada de los pueblos indígenas de América del Norte.

Botánica 
Calumet, bambuseae de la isla de Reunión.

Topónimos

(Quebec)
Calumet, río de Laurentides, afluente del Ottawa. 
Calumet, población de Laurentides. 
Pointe-Calumet, municipio de Laurentides.

Calumet, río de Illinois y Indiana.
 Calumet, lago de Chicago.
 Calumet, pueblo Michigan.
 Calumet, población de Oklahoma.
 Calumet City, ciudad de Illinois.
 Calumet Heights, población de Chicago.
 Calumet Park, villa de Illinois.
 Calumet Park, parque de Chicago.